Benson and Hedges Masters 1987 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 25 stycznia - 1 lutego 1987 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Cliff Thorburn, który przegrał w półfinale z Dennisem Taylorem.

W finale turnieju Dennis Taylor pokonał Alexa Higginsa.

Nagrody 
Zwycięzca: £51 000

Łączna pula nagród: £200 000

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1986/1987

1987 w sporcie
Masters